Vanhöffen ist der Familienname von:
 Ernst Vanhöffen (1858–1918), deutscher Zoologe und Forschungsreisender

Sonstiges:
 Kap Vanhöffen, Kap auf der Insel Heard im Indischen Ozean